Jorge Robledo puede referirse a:

 Jorge Robledo (ca. 1500-1546), militar y conquistador español.
 Jorge Enrique Robledo (n. 1950), arquitecto, profesor y político colombiano.
 Jorge Robledo Ortiz (1917-1990), poeta colombiano.
 Jorge Robledo Oliver (1926-1989), futbolista chileno.